A Adoração do Sacramento () é um tratado escrito por Martinho Lutero em 1523. Ele foi escrito para os Irmãos Boêmios para defender a adoração do corpo e sangue de Cristo na Eucaristia.

Ligações externas 

  

Livros de 1523
Obras de Martinho Lutero